Placonotus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Macleay 1871. Placonotus ingår i familjen ritsplattbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Ritsplattbaggar
Placonotus